(1984-), joueur de basketball américain ;
 Hélène-Andrée Bizier née Huguet (1947-), essayiste et historienne québécoise ;
  (1984-), boxeur québécois ;
 Richard Bizier (1945-2014), membre du Front de libération du Québec.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme